Domenico Oppedisano –  mafioso italiano
 Joe Oppedisano – fotografo italiano
 Stefano Oppedisano – attore e doppiatore italiano